jałowiec (Juniperus) – rodzaj roślin
 Nazwiska 
 Halina Jałowiec – polska szachistka

 Obiekty geograficzne
 Jałowiec – potok, dopływ (górny bieg) Skawicy
 Jałowiec – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Jałowiec – szczyt w Górach Wałbrzyskich
 Jałowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Lubań
 Jałowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Jałowiec – wieś na Słowacji